Zone Alarm est un pare-feu personnel, édité initialement par Zone Labs, repris ensuite par Check Point, pour les environnements Microsoft Windows. Il est réputé pour être résistant face aux tentatives de fuites des chevaux de Troie.

Les Différentes versions 
La gamme de produit Zone Alarm est déclinée en plusieurs versions dont certaines sont gratuites.

Les versions gratuites 
 Zone Alarm Free Firewall comprend uniquement le pare-feu élémentaire qui filtre le trafic entrant et sortant et permet de rester invisible sur un réseau.

Les versions payantes 
 Zone Alarm Antivirus qui comporte les fonctions de pare-feu, une protection contre les virus ainsi que le système "OS Firewall" qui surveille les activités suspectes des logiciels présents sur l'ordinateur.
 Zone Alarm Pro Firewall qui possède les mêmes fonctionnalités que Zone Alarm Antivirus mais voit sa protection contre les virus remplacée par une protection anti-spywares.
 Zone Alarm Internet Security suite dispose de toutes les fonctions citées plus haut mais incrémentées de la protection contre le spam et du contrôle parental.
 Zone Alarm Extreme Security qui est la version la plus haut de gamme. Elle comporte toutes les fonctionnalités des autres produits plus la possibilité de sauvegarder des données en ligne ainsi qu'un utilitaire de nettoyage du registre et des fichiers temporaires. Cette version inclut Zone Alarm ForceField.
 Zone Alarm ForceField qui permet une navigation internet sûre en protégeant l'utilisateur des exploitations du navigateur ainsi que de différents risques liés au vol d'identité.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Zone Labs
 Check Point

Liens externes 
  Site officiel en français
  La comparaison des produits de la gamme Zone Alarm
  Historique des versions

Pare-feu personnel